Ел Орехон има више значења:

 Ел Орехон (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Орехон (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику